Le patronyme Depriez ou Dupriez indique une provenance :
de Priez (Aisne ou Nièvre, France)
du pré

 Deprié et Duprié sont des variantes.

Dupriez est un patronyme belge porté notamment par :
 Bernard Dupriez (né en 1933), linguiste, stylisticien et essayiste belge
 Léon H. Dupriez (1901 - 1986), scientifique belge
 Patrick Dupriez (1968 - ), homme politique belge
 René Dupriez (1895 - 1950), militant wallon
 Hugues Dupriez (1939 - 2020), agronome belge spécialisé en agronomie paysanne tropicale